El Sauzal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Sauzal, Baja California, ort, Ensenada,

Spanien 

 Sauzal (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar